Scheitholz bezeichnet:

 ein einfaches, historisches Musikinstrument, siehe Scheitholt
 Schichtholz, kurze Holzstücke
 Scheitholz (Brennstoff), gespaltene Holzstücke